

Міллінгтон — місто, штат Меріленд
 Міллінгтон — місто, штат Теннессі
 Міллінгтон — селище, штат Коннектикут
 Міллінгтон — селище, штат Іллінойс
 Міллінгтон — селище, штат Мічиган